jawor –  gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych 

 W Polsce
 Jawor – miasto 
 Jawor – część miasta Libiąż w woj. małopolskim
 Jawor – przysiółek wsi Drozdowice Wielkie w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Jawor – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków
 Jawor – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Jawor – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Jawor – część kolonii Jaworek w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Jawor – część wsi Bóbrka w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina
 Jawor – część wsi Starokrzepice w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Krzepice
 Jawor – przysiółek wsi Leśnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Jawor – część wsi Ignaców w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Jawor – gromada

 Jawor – szczyt na Słowacji, w Magurze Spiskiej
 Jawor – szczyt w Polsce, w Masywie Śnieżnika w Sudetach
 Jawor – szczyt w Polsce, w Górach Sanocko-Turczańskich
 Jawor – szczyt w Bieszczadach Zachodnich nad zaporą w Solinie
 Jawor – szczyt w Paśmie Łopiennika w Bieszczadach Zachodnich
 Jawor – szczyt na granicy polsko-słowackiej, w Górach Hańczowskich; święte miejsce dla wyznawców prawosławia
 Jawor – szczyt w Polsce, w Górach Leluchowskich
 Jawor – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej

 Inne
 TON Góra Jawor – telewizyjny ośrodek nadawczy
 TSR Góra Jawor – telewizyjna stacja retransmisyjna
 Jawor – imię męskie pochodzenia słowiańskiego
 „Jawor” – zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 Jawor – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo, w gminie Trjawna
 Jawor – stacja kolejowa

 Zobacz też
 Jawor Solecki, Jawor-Kolonia, Stowarzyszenie Klon/Jawor